Інукай Цуйосі (1855—1932) — японський політик, член кабінету міністрів і прем'єр-міністр Японії з 13 грудня 1931 по 15 травня 1932.
 Куніеда Цуйосі (* 1944) — японський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Оцукі Цуйосі (* 1972) — японський футбольний тренер. З 2021 року очолює тренерський штаб команди «Зеспа Кусацу».
 Тотіносін Цуйосі (* 1987) — професійний борець сумо, другий грузинський секіторі після Коккая.
 Ямамото Цуйосі (* 1948) — японський джазовий піаніст.
Японські імена
Чоловічі імена